Vânători a következő romániai települések román neve:

 Börvény, Kolozs megyében
 Héjjasfalva, Maros megyében
 Vadász, Arad megyében